fyla penutiańska
 języki penutiańskie (plateau)